Banyuls est un toponyme et ses dérivés qui peuvent se référer à :

 Banyuls-sur-Mer, ville côtière des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie ;
 le banyuls, vin produit dans la région de Banyuls-sur-Mer.
 Banyuls-dels-Aspres, commune française des  Pyrénées-Orientales, en région Occitanie ;
 Famille de Banyuls de Montferré, famille à l'origine du village de Banyuls-dels-Aspres, seigneur des lieux du  au , et du  jusqu'à la Révolution de : Nyer, Montferrer, Réal, Odeillo, les Cortals, Léca, les Graüs, Porcinyans, Fornols et Puig en Roussillon.